Chryse (eiland), een eiland in de Middellandse Zee.
 Chryse (mythologie), een nimf uit de Griekse mythologie.
 Chryse Planitia, de naam voor een grote krater op de planeet Mars.